Чушка — піщана коса на півночі Керченської протоки
 Чушка — селище, Темрюцький район, Краснодарський край
 Чушка — металевий зливок у металургії